Selene (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de maangodin en een zuster van Eos en Helios. Ze wordt vaak vereenzelvigd met Artemis, de eeuwige maagd, omdat de maan volgens de Grieken een vrouwelijk en maagdelijk symbool was. Er zijn weinig mythen waar ze in voorkomt, net als de godin van de regenboog, Iris. Ze staat vooral bekend om haar liefde voor de herder Endymion, die uiteindelijk ook een god werd. Voor zover bekend hebben Selene en Endymion geen kinderen. Volgens andere bronnen daalde Selene elke nieuwe maan af naar de aarde naar Endymion. Uiteindelijk schonk ze hem 50 dochters.

Maangoden in voorafgaande culturen 
 Nechbet en haar latere gemaal Thoth in de Egyptische mythologie
 Utukku in de Mesopotamische mythologie
 Inanna in de Sumerische mythologie
 Nanna in de Akkadische mythologie
 Sin in de Babylonische mythologie
 Kushuh in de Hurritische mythologie
 Hubal in de Arabische mythologie
 Artemis van Efeze in de Anatolische mythologie
 Aphrodite in de Fenicische mythologie

Maangodin in latere culturen 
 Luna was in de Romeinse mythologie de afspiegeling van Selene en vervolgens Juno.
 Máni was in de Noordse mythologie de personificatie van de maan.
 De Cailleach was in de Keltische mythologie eerst almoeder en dan maangodin.

Stamboom

Zie ook 
 Diana
 Ayyur

Titaan
Maanverering